Osoby o tym nazwisku:
 Hany Moustafa – egipski piłkarz
 Khaled Moustafa – egipski piłkarz
 Zero Moustafa – postać z filmu Grand Budapest Hotel